Муллакаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Муллакаево — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Муллакаево — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Муллакаево — деревня в Караидельском районе Башкортостана.